Алгонки́ны:
 Алгонкины — группа индейских народов в Северной Америке.
 Алгонкины — индейский народ в Канаде.